Anna von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Anna von Sachsen (1420–1462), Landgräfin von Hessen
 Anna von Sachsen (1437–1512), Kurfürstin von Brandenburg
 Anna von Sachsen (1544–1577), Fürstin von Oranien
 Anna von Sachsen (1567–1613), Herzogin von Sachsen-Coburg
 Anna Maria von Sachsen (1836–1859), Großherzogin der Toskana
 Anna Maria von Pfalz-Neuburg (1575–1643), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar
 Anna Maria von Mecklenburg (1627–1669), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weißenfels
 Anna Sophie von Sachsen-Gotha-Altenburg (1670–1728), Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt

 Anna Christine von Sachsen-Weißenfels (1690–1763)
 Anna von Österreich (1432–1462), durch Heirat Herzogin von Sachsen
 Anna von Dänemark und Norwegen (1532–1585), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Anna Sophie von Dänemark und Norwegen (1647–1717), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Anna von Meißen († 1395), Herzogin von Sachsen-Wittenberg, Ehefrau von Rudolf III. (Sachsen-Wittenberg)
 Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel (1739–1807), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar und Eisenach
 Anna Dorothea von Sachsen-Weimar (1657–1704), Äbtissin des Reichsstifts Quedlinburg
 Anna Victoria von Savoyen (1683–1763), durch Heirat Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen

Siehe auch: